USS Chatham — назва низки кораблів ВМС США.

 USS Chatham (1836) — гребний пароплав, збудований у 1836 році. Брав участь у Громадянській війні в США. 
 USS Chatham (ID-2510) — торгове судно «USS Margaret (ID-2510)», збудоване у 1916 році. У 1918 році куплене ВМС США та перейменоване на «USS Chatham». Продане у 1919 році. Потоплене німецьким підводним човном U-571 14 квітня 1942 року.
 USS Chatham (CVE-32) — ескортний авіаносець США часів Другої світової війни типу типу «Боуг». Переданий ВМС Великої Британії за програмою ленд-лізу, де отримав назву «HMS Slinger (D26)».
 USS Chatham (AK-169) —  вантажне судно США типу «Alamosa». Збудоване у 1944 році. Продане у 1947 році. Розібране у 1972 році.

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни